Joseph Michaud ist der Name folgender Personen:

* Joseph-Enoil Michaud (1888–1967), kanadischer Politiker
 Joseph François Michaud (1767–1839), französischer Historiker
 Joseph-Georges-Édouard Michaud (1884–1945), kanadischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Uganda